Dávid Molnár ist der Name folgender Personen:

* Dávid Molnár (Volleyballspieler) (* 1984), ungarischer Volleyballspieler
 David Attila Molnár (* 1976), ungarischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent